Olimp – masyw górski w Grecji
 Olimp (Olimpos) – góra na Cyprze
 Tahtalı Dağı – góra w Turcji, w starożytności zwana Olimpem
 Anatolikos Olimbos (Wschodni Olimp) – gmina w Grecji
 Olympus Mons – góra na Marsie
 Olimp – polska organizacja konspiracyjna
 Olimp – kanadyjsko-brytyjski serial fantasy z 2015 r.
 Olimp BBS – uczelniany system BBS
 Olimp – wieżowiec w Gdańsku-Wrzeszczu
 Mr. Olympia – międzynarodowe zawody kulturystyczne

Zobacz też 
 Olympos
 Olimpia
 Olimpic Beach